Калачики — рід рослин з родини мальвові

Калачики — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Калачики — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область